Il singolare del torneo di tennis Pro Tennis World Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jürgen Melzer che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Joachim Johansson (primo turno)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Olivier Rochus (quarti di finale)

 Todd Martin (secondo turno)
 Thomas Enqvist (finale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pro Tennis World Open 2004